Ana Bajić – taekwondoka serba
 Branimir Bajić – ex calciatore bosniaco
 Delimir Bajić – calciatore bosniaco
 Luka Bajic – pallanuotista svizzero
 Mane Bajić – calciatore jugoslavo
 Milena Bajić – cestista montenegrina
 Riad Bajić – calciatore bosniaco
 Vladimir Bajić – calciatore serbo